Сухан — имя собственное: фамилия, топоним, этноним.

 Сухан (сукан) — средневековое монгольское племя.
 Сухан, Лариса Викторовна — казахстанская футболистка.

См. также 
 Сучан
 Суханы